Radde ist der Name von Ortschaften:
 Radde (Ort) (benannt nach Gustav Radde), Dorf in der Jüdischen Autonomen Oblast, Russland

Radde ist ein Namensbestandteil von Fließgewässern im Landkreis Emsland, Niedersachsen:
 Nordradde, rechter Zufluss des Altarms Roheide-Ost der Ems bei Meppen
 Mittelradde, rechter Zufluss der Hase bei Dörgen (Haselünne)
 Südradde, rechter Zufluss der Hase bei Herzlake

Radde ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Radde (1924–2008), deutscher Pädagoge und Bildungshistoriker
 Gustav Radde (1831–1903), Geograph und Naturforscher
 Hans-Joachim Radde (1927–2009), deutscher Diplomat
 Kerstin Radde-Antweiler, deutsche Religionswissenschaftlerin